«Astonishing Panorama of the Endtimes» () — песня американской рок-группы Marilyn Manson, впервые прозвучавшая во втором сезоне мультсериала MTV «Звёздные бои насмерть». В ноябре 1999 года песня была выпущена промосинглом с  названного сериала и бонусным студийным треком на концертном альбоме The Last Tour on Earth. В 2001 году песня номинировалась на «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение».

Список композиций 
Композиция вышла отдельным EP, а также встречается на сборнике The Last Tour on Earth и альбоме-саундтреке Celebrity Deathmatch.
 «Astonishing Panorama of the Endtimes» (Clean Edit) (a.k.a. Kill Your God) — 3:31
 «Astonishing Panorama of the Endtimes» (Original Version) — 3:59

История 
Персонаж Мэрилина Мэнсона ранее принимал участие в шоу «Celebrity Deathmatch» в качестве приглашённой звезды. Канал MTV попросил написать песню об этом шоу. Мэнсон написал песню о всеобщей одержимости общества насилием и о том, как телевидение влияет на это.

Стилистически композиция похожа на классическую песню группы Ministry «» с альбома The Mind Is a Terrible Thing to Taste.

Видеоклип 
Режиссёр клипа Эрик Фогель (Eric Fogel). Видео представляет собой пластилиновый мультфильм в стилистике шоу Celebrity Deathmatch. В нём Мэрилин Мэнсон изображен в образе героя шоу, а все участники группы копируют свои реальные сценические образы. Все действие происходит на арене шоу. Первая часть видео была использована в заключительном эпизоде второго сезона «Звёздных боёв», в части, посвященной бою Мэнсона с Рики Мартином.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Marilyn Manson — Astonishing Panorama of the Endtimes видео на YouTube

Синглы Marilyn Manson
Песни Marilyn Manson
Синглы Nothing Records
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Мэрилином Мэнсоном
Песни, написанные John 5
Песни, спродюсированные Мэрилином Мэнсоном